Emar est un nom propre qui peut désigner :

 Emar (en arabe : ʾīmār, ) actuel Tell Meskene (en arabe : tall maskana, ) était une cité mésopotamienne située sur la rive de l'Euphrate dans le nord-ouest de l'actuelle Syrie. 
 Emar († vers 656), ou Ithamar, premier évêque de anglo-saxon, évêque de Rochester en Angleterre qui succéda à saint Paulin ; saint chrétien fêté le 10 juin.

Références